Sucupirensi – abitanti di Sucupira do Norte
Sucupirensi – abitanti di Sucupira do Riachão
Sucupirensi – abitanti di Sucupira